Morphologie (von altgriechisch morphé „Gestalt, Form“, und lógos „Wort, Lehre, Vernunft, Sinn“) steht für:

 Morphologie (Biologie), Lehre von der Struktur und Form der Organismen
 Morphologie (Linguistik), auch Morphemik, Morphematik, Teilgebiet der Grammatik
 Morphologie (Sportwissenschaft), ganzheitliche Betrachtungsweise zur Bewegungsanalyse

 die Form ausgedehnter astronomischer Objekte wie Galaxien oder Nebel, siehe Morphologische Klassifizierung von Galaxien

speziell:
 distribuierte Morphologie, theoretisches Konzept der allgemeinen Sprachwissenschaft
 mathematische Morphologie, theoretisches Modell für digitale Bilder (nicht zu verwechseln mit „Morphing“)
 psychologische Morphologie, geisteswissenschaftliche Theorie von Wilhelm Salber
 Geomorphologie, Landformenkunde, Teilgebiet der Physischen Geographie
 Hydromorphologie, tatsächlich vorhandene Gewässerstruktur und damit verbundenes Abflussverhalten eines Gewässers
 Konstruktionsmorphologie, Lehre von Struktur, Form und Formerzeugung sowie Funktionsweise der Organismen
 Kristallmorphologie, beschreibt die Form eines Kristalls
 Kulturmorphologie, veraltete Theorie der Ethnologie zur Ausbreitung von Kultur
 Stadtmorphologie, befasst sich mit Siedlungs- und Stadtformen und physischen Formungsprozessen innerhalb der Siedlungskörper

morphologisch steht für:
 morphologische Analyse (Computerlinguistik), Verfahren zur Ermittlung morphologischer, syntaktischer oder semantischer Eigenschaften von Wörtern
 morphologische Analyse (Kreativitätstechnik), auch morphologische Methode, morphologischer Kasten nach Fritz Zwicky
 morphologische Angleichung, Angleichung verschiedener Wortformen innerhalb eines Flexionsparadigmas an eine bestimmte Form des Paradigmas
 morphologische Kategorie, grammatischen Kategorien, die morphologisch ausgedrückt werden, also durch Morpheme
 morphologisches Monopol, in der Wettbewerbstheorie ein Monopol, das jederzeit angreifbar ist
 morphologisches Priming, veränderte Verarbeitungsprozesse eines Reizes
 morphologische Sprachtypologie, der analytische Sprachbau und der synthetische Sprachbau

Siehe auch:

 Morphological Catalogue of Galaxies (Verzeichnis)
 Morphing (computergenerierter Spezialeffekt)